Churał (, rada) – organ władzy państwowej w Mongolii, różne rodzaje zgromadzeń (rad, wieców, zjazdów, konferencji), organów przedstawicielskich u Mongołów i u ludów mongolskojęzycznych oraz znajdujących się w kręgu kultury mongolskiej
 Kurułtaj () – rada chanów
 Wielki Churał Państwowy – jednoizbowy parlament Mongolii 
  – organ ustawodawczy MRL w l. 1924–1949 i 1990–1992
 , Churał Buriacji – parlament Buriacji
 , Churał Kałmucji – parlament Kałmucji
 , Wielki Churał Republiki Tuwy, Najwyższy Churał Tuwy, Churał Tuwy – parlament Tuwy
  – lokalny organ przedstawicielski Mongolii Wewnętrznej
 krytyczne określenie w stosunku do  (Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego, ) pod przewodnictwem prezydenta Alaksandra Łukaszenki

Przypisy